Condado de Hesse-Darmestádio ou Darmstádio (Darmstadt) () foi um Estado membro do Sacro Império Romano-Germânico. Foi formado em 1567 após a divisão da Marca de Hesse entre os quatro filhos de Filipe I de Hesse, o marquês de Hesse. A capital do novo estado foi Darmestádio, daí o nome. Como resultado das guerras napoleônicas, do condado foi elevado a grão-ducado após a dissolução do Sacro Império em 1806.

História
O Condado de Hesse-Darmestádio entrou em existência em 1567, como a parte de George, o mais jovem dos quatro filhos de Filipe I de Hesse.

A linha de Hesse em Marburgo foi extinta em 1604 e da disputa da sucessão a essas terras, juntamente com as diferenças sectárias entre o calvinista Hesse-Kassel e a luterana Hesse-Darmestádio, levou a décadas de rivalidade. 

Como a Universidade de Marburgo tinha se tornado calvinista, Hesse-Darmestádio fundou a Universidade de Giesse como uma universidade luterana, em 1607. O conflito continuou na maior parte da Guerra dos Trinta Anos em que Hesse-Cassel ficou com a causa protestante e Hesse-Darmestádio ficou com o imperador.

Hesse-Darmestádio ganhou uma grande quantidade de território pelas secularizações e mediatizações autorizadas pelo Reichsdeputationshauptschluss  de 1803. A mais notável foi a aquisição do Ducado de Vestfália, que pertencia anteriormente ao arcebispo de Colónia, bem como os territórios da Diocese de Mogúncia e da Diocese de Worms.

Em 1806, após a dissolução do Sacro Império Romano-Germânico e a expropriação de seu primo, o príncipe-eleitor de Hesse-Cassel, o marquês tomou o título de grão-duque de Hesse.

Ligações externas 
 Map of Hesse in 1789 - Northern Part
 Map of Hesse in 1789 - Southern Part

Piotr Napierała, Hesja-Darmstadt w XVIII stuleciu. Wielcy władcy małego państwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.  ISBN 978-83-232-2007-7